Kísértés – vonzódás valamilyen helytelen vagy rossz dolog iránt.
 Kísértés, 1942-ben bemutatott magyar film, rendezte: Farkas Zoltán
 Kísértés,  1946-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Irving Pichel
 Kísértés, 1977-ben bemutatott magyar film, rendezte: Esztergályos Károly
 Kísértés a Tátrai Band 1992-es albuma
 Kísértés, 2014-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Drake Doremus